Dimetilhidrazin se može odnositi na:

 1,1-Dimetilhidrazin, sa obe metil grupe vezane za isti atom azota
 1,2-Dimetilhidrazin, sa po jednom metil grupom vezanom ya svaki od dva atoma azota

Vidi još
 monometilhidrazin, isparljiva hidrazinska hemikalija chemical

Хидразини